E48 har flere betydninger:
 Europavej E6 – mellem Norge og Sverige
 E6 (IEC 60063) – elektrisk komponent talserie